Техни́ческий лице́й:

 Астраханский технический лицей
 Вятский технический лицей
 Псковский технический лицей
 Технический лицей (Обнинск)
 Технический лицей при ДГТУ